Лоуренс Венделл «Ларри» Пфол (, ) — бывший американский рестлер, известный под именем Лекс Люгер (). Он наиболее известен своей работой с National Wrestling Alliance (NWA), World Championship Wrestling (WCW) и World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE).

Люгер — двукратный чемпион мира в тяжёлом весе WCW и чемпион мира в тяжёлом весе WWA. Хотя он никогда не выигрывал титулов в WWF, он сражался за каждый титул этой компании и был победителем Королевской битвы 1994 года вместе с Бретом Хартом. Читатели Pro Wrestling Illustrated признали Люгера самым популярным рестлером 1993 года.

Личная жизнь

Спинальный инсульт 
19 октября 2007 года Люгер перенёс поражение шейного нерва, что привело к временному параличу. Он подвергся внутривенному антибактериальному лечению и должен был полностью выздороветь. Спустя почти месяц после спинального инсульта Люгер всё ещё находился в парализованном состоянии, не двигая ни руками, ни ногами. В июне 2008 года, по словам Люгера, он мог самостоятельно стоять короткое время и ходить с помощью ходунка. В 2010 году Люгер заявил в одном из интервью, что ему удалось более комфортно передвигаться и теперь он может водить автомобиль.

В 2011 году Люгер начал участвовать в оздоровительной программе WWE. В отношении этого он заявил:

Титулы и достижения 
 Pro Wrestling Illustrated
 Новичок года (1986)
 Вражда года (1988, 1990) против Рика Флэра
 Матч года (1991) со Стингом против Братьев Штайнеров (Рик и Скотт)
 Возвращение года (1993)
 Самый популярный рестлер года (1993)
 Рестлер года (1997)
 PWI ставит его под № 2 в списке 500 лучших рестлеров 1991 года
 PWI ставит его под № 20 в списке 500 лучших рестлеров за всю историю в 2003 году
 PWI ставит его команду со Стингом под № 52 в списке 500 лучших команд за всю историю в 2003 году
 PWI ставит его команду с Барри Уиндемом под № 90 в списке 500 лучших команд за всю историю в 2003 году

 World Wrestling Federation
 Победитель Королевской Битвы 1994; с Бретом «Хитменом» Хартом

 Jim Crockett Promotions/World Championship Wrestling
 Чемпион мира WCW в тяжёлом весе (2 раза)
 Чемпион Соединённых Штатов в тяжёлом весе NWA/WCW (5 раз)
 Командный чемпион мира NWA (Mid-Atlantic)/WCW (3 раза) — с Барри Уиндемом, Стингом и Гигантом
 Телевизионный чемпион мира WCW (2 раза)
 Победитель командного мемориального турнира им. Джима Крокетта (1988) — со Стингом

 Wrestling Observer Newsletter
 Самый прогрессирующий (1989)
 Худший матч года (1996)

 Florida Championship Wrestling
 3-кратный Южный Чемпион NWA Флорида в Тяжёлом Весе
 Багамский Чемпион NWA Флорида
 Телевизионный чемпион NWA Флорида

 World Wrestling All-Stars
 Чемпион WWA в тяжёлом весе

Примечания

Ссылки 

 
 Mug shot photo from The Smoking Gun.com
 Профиль Лекса Люгера на сайте Cagematch.net
  Профиль Лекса Люгера на сайте Wrestlingdata.com
  Профиль Лекса Люгера на сайте Internet Wrestling Database

Рестлеры, известные под псевдонимами
Рестлеры США